Dauderstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Dauderstädt (* 1948), deutscher Jurist und Gewerkschafter
 Michael Dauderstädt (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler